UBA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 058 амінокислот, а молекулярна маса — 117 849.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як убіквітинування білків. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки